Società Adriatica di Elettricità (SADE) – azienda elettrica privata italiana che progettò anche la diga del Vajont
 Sade Adu – cantante inglese di origine nigeriana, anche nota come Sade
 Sade – gruppo musicale inglese
 Marchese de Sade, ovvero Donatien Alphonse François de Sade – aristocratico francese del XVIII secolo, autore di diversi libri erotici e filosofici
 Sade – film del 2000 di Benoît Jacquot, ispirato alla vita del Marchese
 De Sade – film del 1969 di Cy Endfield, ispirato alla vita del Marchese
 Marat/Sade – opera teatrale di Peter Weiss, ispirata alla vita del Marchese
 Marat/Sade – film del 1967 di Peter Brook, dall'opera teatrale di Peter Weiss